Korzen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1938), actrice et écrivaine américaine
 (né en 1938), producteur danois

Toponyme

Homonymie de patronyme